

Toponymie 

 Lille, département du Nord, France
 Aire d'attraction de Lille (partie française), (aire d'attraction d'une ville)
 Aire métropolitaine de Lille, instance de coopération transnationale informelle
 Aire urbaine de Lille (aire urbaine)
 Unité urbaine de Lille (partie française) (unité urbaine)
 Métropole européenne de Lille (métropole)

 Lille, province d'Anvers, Belgique
 Lille-Saint-Hubert, section de Pelt, province de Limbourg, Belgique
 Lille, province d'Alberta, Canada
 Grand Isle dans l’État du Maine, aux États-Unis à la frontière canadienne, aussi appelée Lille.

Patronymie 

 Alain de Lille
 Patricia de Lille

Autre